Schurawok () steht für:

 Julija Schurawok (* 1994), ukrainische Biathletin
 Schurawok (Snowsk), Dorf in der ukrainischen Oblast Tschernihiw, Rajon Snowsk